Chowd (; in älteren Quellen auch Kobdo) steht für:
 Chowd Gol, einen Fluss in der Mongolei
 Chowd-Aimag, einen mongolischen Aimag (Provinz)
 Chowd (Stadt), die Hauptstadt des Chowd-Aimag
 Chowd (Chowd), einen Sum (Distrikt) des Chowd-Aimag
 Chowd (Uws), einen Sum des Uws-Aimag